Ефим Александрович Брилль  (1896—1959) — российский советский театральный режиссёр. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1940). Лауреат Сталинской премии второй степени (1946).

Биография 

Родился  в Кишинёве Бессарабской губернии в семье кишинёвского мещанина Зися Хаимовича Бриля (1866—?) и домохозяйки Бейлы Абрамовны Калик (1870—?), родом из Оргеева (родители заключили брак в Кишинёве 3 февраля 1894 года).

Режиссёрскую деятельность начал с постановки спектаклей в военном госпитале в 1915 году. Работал в Кишинёве, Одессе. В 1921 году окончил одесскую театральную студию Андрея Аркадьева и Бориса Лоренцо. С 1923 года сам начинает вести педагогическую работу. Принимал активное участие в создании Нижегородского (Горьковского) ТЮЗа (1928).

В 1926—1930 годах — режиссёр Нижегородского театра драмы. В 1930—1936 годах — режиссёр московских театров: бывшего Театра Корша, ТЮЗа, ЦТКА. В 1936—1940 годах — главный режиссёр Горьковского государственного театра драмы. Член КПСС с 1941 года.

В 1940—1943 годах — главный режиссёр драматического театра в Ростове-на-Дону. В 1943—1952 годах — художественный руководитель и главный режиссёр Свердловского академического театра драмы. На сцене театра Брилль активно ставит классику и пьесы уральских авторов. Среди лучших постановок: «Дядя Ваня» А. П. Чехова, «Сирано де Бержерак» Э. Ростана, «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Собака на сене» Лопе де Вега, «Дорога первых» А. Салынского, «Приваловские миллионы» Д. Мамина-Сибиряка. С 1936 по 1952 годы — председатель Горьковского, Ростовского-на-Дону, Свердловского отделений Всероссийского театрального общества.

В 1952—1954 годах — главный режиссёр Башкирского театра оперы и балета (Уфа). В 1954—1955 годах — главный режиссёр Челябинского драматического театра. С 1955 года — режиссёр Киевского академического украинского театра имени И. Франко.

Профессор Уральской консерватории.

Ефим Александрович Брилль умер 27 июля 1959 в Киеве.

Признание и награды 

 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1940).
 Лауреат Сталинской премии второй степени (1946, спектакль «Отелло» в Свердловском государственном театре оперы и балета им. Луначарского).

Творчество

Горьковский государственный театр драмы 
 1937 — «Земля» Вирты
 1937 — «Зыковы» Горького
 1938 — «Беспокойная старость» Рахманова
 1940 — «Чайка» А. П. Чехова

Ростовский академический театр драмы им. М. Горького 
 1940 — «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина

Свердловский государственный академический театр драмы 
 1944 — «Дядя Ваня» А. Чехова
 1944 — «Собака на сене» Лопе де Вега
 1946 — «Сирано де Бержерак» Э. Ростана
 1947 — «Мужество» Берёзко
 1947 — «Победители» Чирскова
 1949 — «Дорога первых» А. Салынского
 1950 — «Приваловские миллионы» Д. Мамина-Сибиряка
 1952 — «Ревизор» Н. В. Гоголя

Свердловский театр оперы и балета 
 1945 — «Отелло» Джузеппе Верди

Примечания

Источники 
 Панфилов А. П. Свердловский драматический театр. Свердловск, 1957
 Матафонова Ю. К. Свердловский драматический… Свердловск, 1980

Ссылки 
 Уральская Историческая Энциклопедия — БРИЛЛЬ Ефим Александрович

Заслуженные деятели искусств РСФСР
Персоналии:Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета
Персоналии:Киевский театр им. И. Франко
Персоналии:Театр Корша
Персоналии:Московский ТЮЗ
Персоналии:Ростовский театр драмы им. М. Горького
Персоналии:Нижегородский театр драмы имени М. Горького
Похороненные на Байковом кладбище
Члены КПСС